Downing ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Downing (* 1973), kanadischer Jazzmusiker
 Andrew Jackson Downing (1815–1852), US-amerikanischer Landschaftsgestalter, Gärtner und Schriftsteller
 Burton Downing (1885–1929), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Catherine Downing (* 1980), US-amerikanische Ringerin

 Christine Downing (* 1931), US-amerikanische feministische Religionsphilosophin
 Dean Downing (* 1975), britischer Radrennfahrer
 Finis E. Downing (1846–1936), US-amerikanischer Politiker
 George Downing (* ca. 1623; † 1684), englischer Soldat, Politiker und Diplomat
 Jim Downing (* 1942), US-amerikanischer Automobilrennfahrer, Rennstallbesitzer und Konstrukteur
 Ken Downing (1917–2004), britischer Rennfahrer
 K. K. Downing (* 1951), britischer Musiker
 Rex Downing (1925–2020), US-amerikanische Kinderschauspieler
 Russell Downing (* 1978), englischer Radrennfahrer
 Sara Downing (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Stewart Downing (* 1984), englischer Fußballspieler
 Tasha Downing (* 1970), US-amerikanische Sprinterin
 Thomas N. Downing (1919–2001), US-amerikanischer Politiker
 Walter Downing, US-amerikanischer Basketballspieler
 Wayne A. Downing (1940–2007), US-amerikanischer General und Terrorismus-Experte
 Will Downing (* 1965), US-amerikanischer Sänger und Songwriter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Downing (Alabama), im Montgomery County
 Downing (Florida), im Hillsborough County
 Downing (Kansas), im Morris County – nicht mehr existent
 Downing (Missouri), im Schuyler County
 Downing (Texas), im Comanche County
 Downing (Virginia), im Warren County – nicht mehr existent
 Downing (Washington), im Douglas County
 Downing (Wisconsin), im Dunn County

im NRHP gelistete Objekte:
 Downing Apartments, in Ogden, Utah, ID-Nr. 87002160
 Downing Building, in Bend, Oregon, ID-Nr. 04001262
 Downing House, in Memphis, Missouri, ID-Nr. 79001396
 Downing Railroad Depot, in Downing, Missouri, ID-Nr. 83001037
 Downing Street Historic District, in Hollister, Missouri, ID-Nr. 78001678
 Downing Street Parkway, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 86002228
 Downing Street School, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000621

Downing ist Teil folgender Firmierungen:
 Downing Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Downing Street, Straße im Zentrum Londons
 10 Downing Street, Residenz des britischen Premierministers